Амбарцу́мов () — армянская фамилия. Образована от армянского имени «Амбарцум» ( — букв. «вознесение»), с русским суффиксом «-ов» (сын).

Известные носители 
 Амбарцумов, Араик Каренович (род. 1983) — российский боксер-любитель армянского происхождения, серебряный призёр чемпионата Европы 2008 года.
 Амбарцумов, Борис Владимирович (1974—2020) — российский борец греко-римского стиля.
 Амбарцумов, Владимир Амбарцумович (1892—1937) — священнослужитель Русской Православной церкви, протоиерей, канонизирован в лике священномучеников.
 Амбарцумов, Димитрий Евгеньевич (1948—2010) — священнослужитель Русской Православной церкви, митрофорный протоиерей.
 
 Амбарцумов, Трофим Герасимович (1904—1984) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.



См. также